

Architettura 
 Palazzo Wertheim – edificio storico di Vienna, in Austria

Geografia 
 Löwenstein-Wertheim – contea del Sacro Romano Impero, parte della provincia della Franconia
 Wertheim – città tedesca nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Aloisio di Löwenstein-Wertheim-Rosenberg – politico tedesco, presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi
 Costantino di Löwenstein-Wertheim-Rosenberg – principe di Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 Eleonora Maria di Löwenstein-Wertheim-Rochefort – principessa di Löwenstein-Wertheim-Rochefort per nascita e lanngravina d'Assia-Rotenburg per matrimonio
 Massimiliano Carlo di Löwenstein-Wertheim-Rochefort – militare austriaco, primo principe di Löwenstein-Wertheim-Rochefort e governatore di Milano
 Theodor Wertheim – chimico austriaco